10-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 10 января по 18 июня 1970 года с участием 17 клубных команд стран-членов Европейской комиссии волейбола (ЕКВ). Победителем турнира в 6-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд стала советская команда «Динамо» (Москва).

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие команды 16 стран-членов ЕКВ (16 чемпионов своих стран и московское «Динамо» в качестве действующего обладателя Кубка). На всех стадиях розыгрыша применялась система плей-офф.

Жеребьёвка соревнований прошла 12 ноября 1969 года в Варшаве (Польша).

1-й раунд 
10—17.01.1970

 «Хааг’68» (Гаага) —  «Уни» (Базель)
 10 января. 3:0 (15:12, 15:2, 15:9).
 15 января. 3:1 (12:15, 15:10, 15:8, 15:3).

 «Блау-Гельб» (Вена) —  «Бенфика» (Лиссабон)
 10 января. 3:1 (15:4, 12:15, 15:9, 16:14).
 17 января. 0:3 (6:15, 8:15, 3:15).

От участия в 1-м раунде освобождены:

1/8-финала 
7—28.02.1970

 «Фини» (Модена) —  «Динамо» (Москва) 
 7 февраля. 0:3 (10:15, 1:15, 0:15).
 8 февраля. 0:3 (1:15, 5:15, 7:15). Оба матча прошли в Модене.

 «Хааг’68» (Гаага) —  «Висла» (Краков) 
 18 февраля. 1:3 (2:15, 0:15, 15:12, 6:15).
 25 февраля. 0:3 (11:15, 6:15, 8:15).

 «Бенфика» (Лиссабон) —  «Татран-Стржешовице» (Прага) 
 10 февраля. 0:3 (5:15, 8:15, 1:15).
 16 февраля. 0:3 (0:15, 7:15, 0:15).

 «Ганновер» —  «Пари ЮК» (Париж) 
 14 февраля. 3:0 (15:6, 15:12, 17:15).
 28 февраля. 3:1. 

 «Динамо» (Берлин) —  ЦСКА (Москва) 
 9 февраля.0:3 (1:15, 12:15, 8:15).
 12 февраля. 0:3 (8:15, 1:15, 9:15). 

 «Академик» (София) —  «Фенербахче» (Стамбул)
 Отказ «Академика».

 «17 Нентори» (Тирана) —  НИМ ШЕ (Будапешт)
 7 февраля. 0:3.
 22 февраля. 0:3.

 «Хапоэль» (Ха-Мапил) —  «Црвена Звезда» (Белград)
 ?:?
 ?:?

Четвертьфинал 
13.03—5.04.1970

 «Висла» (Краков) —  «Динамо» (Москва) 
 19 марта. 0:3 (9:15, 3:15, 9:15).
 4 апреля. 0:3 (5:15, 10:15, 9:15). 

 «Ганновер» —  «Татран-Стржешовице» (Прага) 
 13 марта. 0:3 (9:15, 6:15, 3:15).
 14 марта. 1:3 (10:15, 15:6, 4:15, 12:15). Оба матча прошли в Ганновере.

 ЦСКА (Москва) —  «Фенербахче» (Стамбул)
 15 марта.3:0 (15:3, 15:7, 15:8).
 5 апреля. 3:0 (15:0, 15:1, 15:3). 

 НИМ ШЕ (Будапешт) —  «Црвена Звезда» (Белград)
 ?:?
 ?:?

Полуфинал 
12.04—10.05.1970

 «Татран-Стржешовице» (Прага) —  «Динамо» (Москва) 
 12 апреля. 0:3.
 19 апреля. 1:3 (9:15, 15:13, 7:15, 1:15). 

 ЦСКА (Москва) —  НИМ ШЕ (Будапешт)
 5 мая.3:2 (15:8, 13:15, 12:15, 15:11, 15:12).
 10 мая. 0:3 (14:16, 4:15, 5:15).

Финал 
июнь 1970

 НИМ ШЕ (Будапешт) —  «Динамо» (Москва) 
 11 июня. 1:3 (13:15, 15:17, 15:10, 12:15).
 18 июня. 0:3.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Динамо» (Москва):  Лариса Андронова, Марионна Батутите, Людмила Булдакова, Ирина Ефремова, Марита Катушева, Лариса Петренко, Антонина Рыжова, Роза Салихова, Нина Смолеева, Эльвира Толкачёва, Любовь Тюрина (Евтушенко), Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

  НИМ ШЕ (Будапешт): Луция Банхедь-Радо, Илона Бузек-Маклари, Каталин Штейнер-Папп, Эва Салаи-Шёбек, Юдит Герхардт-Кишш, Каталин Халас-Марчиш, Эмёке Энекеш, Каршаи, Данча, Шварцберг. Тренер — Габор Эра.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов